Референдумы в Швейцарии проходили 1 июня и 14 сентября 1969 года. Июньский референдум по федеральному закону о Швейцарских федеральных технологических институтах был отклонён 66% голосов. В сентябре прошёл конституционный референдум относительно земельного закона и был одобрен 56% голосов.

Результаты

Июнь: Швейцарские федеральные технологические институты

Сентябрь: Конституционная поправка по земельному закону

Примечания 

Референдумы 1969 года
1969 год в Швейцарии
1969